Irodalom, színház
 Vérnász (Bodas de sangre), Federico García Lorca színműve (1933)
 Vérnász, Szokolay Sándor operája (1964), Lorca színműve alapján

Filmek
 Vérnász (Ashes of Vengeance), 1923-as amerikai film, H.B. Somerville művéből, rendezte Frank Lloyd

 Vérnász (Nozze di sangue), 1941-es olasz film, Lina Pietravalle „Immacolata” c. novellájából, rendezte Goffredo Alessandrini

 Vérnász (Bodas de sangre), 1981-es spanyol film, Lorca színművéből, rendezte Carlos Saura, főszereplők Antonio Gades, Cristina Hoyos

Lásd még
 Bluthochzeit, Wolfgang Fortner német operája (1957), Lorca színműve alapján.